Sober steht für:

Musik:
 Sôber, Band aus Spanien
 Sober (Rockband) aus Darmstadt/Hessen
 Sober (Pink-Lied)

Weiteres:
 Sober (Computerwurm)
 Sober (Lugo), eine Gemeinde in der Provinz Lugo in der Autonomen Gemeinschaft Galicien

Sober ist der Familienname folgender Personen:

 Elliott Sober (* 1948), amerikanischer Philosoph